Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Ferdi Taygan 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Jiří Hřebec /  Pavel Složil (semifinali)

 Robin Drysdale /  Richard Lewis (primo turno)
 Bernard Fritz /  Gilles Moretton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bologna Indoor 1979